Raúl Ruiz Gonzáles (politicus, 1913-2002) (1913-2002), een Boliviaanse politicus
 Raúl Ruiz Bautista (schrijver, 1922-2005) (1922-2005), een Mexicaanse schrijver
 Raul Ruiz (journalist) (ca. 1940-2019), een Amerikaanse journalist, academisch docent en politiek activist
 Raúl Ruiz (filmregisseur) (1941-2011), een Chileens-Franse filmregisseur 
 Raúl Ruiz (schrijver, 1947-1987) (1947-1987), een Spaanse schrijver
 Raúl Ruiz Benito (voetballer, 1966) (1966), een Spaanse voetballer
 Raul Ruiz (politicus, 1972) (1972), een Amerikaanse politicus 
 Raúl Ruiz Matarín (voetballer, 1990) (1990), een Spaanse voetballer